Empire, anglický výraz pro říši, označuje více věcí:

 Empire (film, 1964) – film Andyho Warhola
 Empire (seriál) – americký dramatický seriál vysílaný od roku 2015
 Empire (píseň, Shakira)- písnička kolumbijské zpěvačky Shakiry ze stejnojmenného alba
 Empire (album, Kasabian) – album skupiny Kasabian
 Empire (časopis) – britský časopis o filmech